«Тяньгун-3» () — третий китайский орбитальный посещаемый модуль. Планировался как аналог предыдущих лабораторных модулей «Тяньгун-1», «Тяньгун-2». В апреле 2016 года было сообщено что запуск модуля был отменен ради экономии денежных средств и времени для начала строительства Китайской модульной космической станции.

Примечания 

Проекты орбитальных станций
Космонавтика Китая
Неосуществлённые проекты в космонавтике